Flebour (Bourscheid), une localité de la commune luxembourgeoise de Bourscheid ;
 Flebour (Boulaide), une localité de la commune luxembourgeoise de Boulaide.